Зиная — фамилия. Известные носители:
 Зиная, Бранко (1895—1949) — югославский хорватский футболист, нападающий.
 Зиная, Душан (1893—1948) — югославский хорватский футболист, нападающий, тренер.